Esterçar - movimentar o volante de um veículo.
 Enrolar a língua
 Enrolar o fio de seda (qigong)